A Terra Indígena Xikrin do Rio Cateté é uma terra indígena localizada no estado brasileiro do Pará. Regularizada e tradicionalmente ocupada, tem uma área de  hectares e uma população de 1056 pessoas, do povo caiapó-xicrim.

Bibliografia

Ligações externas 
 

Xikrin do Rio Catete